Plusieurs navires de guerre allemands portent le nom de Gneisenau, en l'honneur d’un général prussien, August von Gneisenau (1760 - 1831) qui se distingua lors des guerres napoléoniennes.

Navires marchands et de croisière 
 Gneisenau (postal à vapeur), navire à vapeur destiné au courrier postal du royaume prussien de la Lloyd (Allemagne) .
 Gneisenau, navire de croisière de la Lloyd (Allemagne)

Navires de guerre 
  : frégate de la marine impériale, lancée en 1879
  : croiseur de la marine impériale, lancée en 1906
 KMS Gneisenau : navire de guerre de la Kriegsmarine, de 1938
 Gneisenau : frégate et navire école de guerre de la marine fédérale allemande.

Nom de bateau de la Marine allemande